Schloss Passy steht für:

 Schloss Passy-Véron in der Gemeinde Passy, Département Yonne, Frankreich
 Schloss Passy, abgegangenes Schloss in der Gemeinde Passy, 16. Arrondissement, Paris, Frankreich, siehe Schloss Boulainvilliers

Siehe auch:
 Burg Passy-les-Tours, Burgruine in der Gemeinde Varennes-lès-Narcy, Département Nièvre, Frankreich